Dritte Volleyball-Liga 2016/17 steht für:

 Dritte Volleyball-Liga 2016/17 (Frauen)
 Dritte Volleyball-Liga 2016/17 (Männer)